

Città

In Italia

Nell'antichità 
Ibla (italianizzazione di Hybla) è il nome dato ad almeno tre colonie fondate in epoca arcaica in Sicilia: 
Hybla Major 
Hybla Heraia
Hybla Gereatis
Hybla (Megara Hyblaea): secondo alcune fonti antiche essa era l'Ibla che sorgeva sul sito che avrebbe in seguito accolto Megara Hyblaea (resti archeologici identificati nei pressi di Augusta)

In età contemporanea 
Ragusa Ibla: quartiere di Ragusa, in Sicilia. Dal 1866 al 1927 fu comune autonomo: fino al 1922 era noto come Ragusa Inferiore o Ragusa Iusu (per distinguerlo da Ragusa Superiore).

In Nord America 
 Comunità di Hybla delle Hastings Highlands, township in Ontario, Canada
Hybla Valley in Virginia, Stati Uniti

Informatica
In informatica si definisce Hybla un algoritmo decongestionante TCP.